Indore (district), een district in India
Indore (stad), een stad in dit district